Bärental ou Bärenthal (littéralement Vallée des ours) et leurs variantes peuvent désigner :

Toponymie

Communes 
 Baerenthal, commune française du département de la Moselle ;
 Bärenthal, commune allemande du Land de Bade-Wurtemberg ;
 Bärental, nom allemand désuet de Vallorcine, commune française du département de la Haute-Savoie.

Écarts 
 Bärenthal, écart de la commune allemande d'Egloffstein en Bavière ;
 Bärental, écart de la commune allemande de Feldberg en Bade-Wurtemberg ;
 Bärental, écart de la commune autrichienne de Feistritz im Rosental en Carinthie ;
 Neubärental, écart de la commune allemande de Wurmberg en Bade-Wurtemberg.

Lieux-dits 
 , vallée dans le Land de Bavière en Allemagne ;
 , vallée dans le Land de Carinthie en Autriche.

Homonymie de toponyme